Юмашев — фамилия, образованная от тюркского мужского имени Юмаш, которое нередко встречалось среди русских.

Этимология 
Отмечается, что тюркские имена имели широкое распространение среди русских примерно до XVII века. Возможно, что происхождение имени Юмаш связано с названием пятницы — священного дня недели для всех верующих мусульман. По другим данным это имя имеет значение «мучная похлёбка». Его существование в русских говорах вдоль реки Урал было зафиксировано русским исследователем Н. М. Малечем. Также нельзя исключать связи прозвища Юмаш с глаголом юмать, то есть — «размышлять, думать». Если это правда, то вероятно, что родственным ему будет прозвище Юма, на основе которого появился антропоним Юмин.

Примечания